Distretto di Shara – suddivisione amministrativa dell'Iran
Shara – dio sumerico figlio di Inanna e fratello di Lulal 
Shara – terra nell'universo immaginario fantasy de La Ruota del Tempo di Robert Jordan
Shara – film giapponese del 2003 conosciuto anche come Sharasojyu
Shara Lin – musicista Taiwanese